Jean de Gavere, aussi Jean de Lens, mort à Liedekerke le ,  est un prélat français du .

Jean de Gavere est évêque de Cambrai de 1412 à 1439 (ou 1436 et 1438).

Évêque de Cambrai

Clergé français du XVe siècle
Décès en mars 1439